Matthias Aschenbrenner (né en 1972), mathématicien germano-américain.
 Michel Aschenbrenner (1999-), coureur cycliste allemand.
 Rosa Aschenbrenner (1885-1967), femme politique allemande.